Пуэртомарин (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Луго. Население — 1898 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго